Nyssia odrinarius är en fjärilsart som beskrevs av Buresch 1915. Nyssia odrinarius ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
odrinarius